Suore di Sant'Elisabetta del Terz'ordine di San Francesco - congregazione di suore con casa-madre ad Aquisgrana
 Suore di Sant'Elisabetta del Terz'ordine di San Francesco - congregazione di suore con casa-madre a Bratislava
 Suore di Sant'Elisabetta del Terz'ordine di San Francesco - congregazione di suore con casa-madre a Cieszyn
 Suore di Sant'Elisabetta del Terz'ordine di San Francesco - congregazione di suore con casa-madre a Jablunkov